Stoner může být:

příjmení
 Alyson Stonerová (* 1993) – americká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Andrew Stoner (* 1960) – australský politik
 Casey Stoner (* 1985) – australský motocyklový závodník
 Edmund Clifton Stoner (1899–1968) – britský fyzik
 Eugene Stoner (1922–1997) – americký konstruktér zbraní
 Stoner (baskytarista) – britský baskytarista

jiný význam
 Stoner rock